Cato Valøy – giocatore di calcio a 5 e calciatore norvegese, attaccante
 Cuco Valoy – cantante dominicano
 Jackson Valoy – calciatore colombiano
 Jhon Edwar Valoy – calciatore colombiano